Губкинский музей освоения Севера — расположен в городе Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа. Музей основан 1 января 1996 года.

Выставочная площадь — 298,2 квадратных метров. Посещаемость — около 30 тысяч человек в год.

Директора музея 
 Борис Борисович Пономарев — 1996—2003 гг.
 Марина Ильинична Гардамшина — 2003—2005 гг.
 Лариса Васильевна Чайкина — 2005—2008 гг.
 Елена Викторовна Калитенко — с 2008 года по настоящее время.

Выставки и экспозиции 
В музее открыты четыре выставочных зала. В залах истории, этнографии представлены постоянные экспозиции «Север — судьба моя», «Соседи. Лесные ненцы», «Природа нашего края» . Большой и малый выставочные залы используются для размещения сменных выставок.

Коллекции 
Фонды музея насчитывают 20500 единиц хранения (по состоянию на 1 января 2019 г.)

Основные коллекции музея

• История города и региона
• Археология
• Этнография
• Искусство
• Техника
• Великая Отечественная война
• Русский быт
• Русские куклы
• Народные промыслы
• Минералы
• Открытки
• Плакаты
• Грампластинки
• Редкие книги
• СССР
• Нумизматика
• Спорт

Проекты 
• Культурный код города Губкинского.
• «Город в дополненной реальности».
• Студия мультипликации «Вылсу».
• «33 истории нашего города».
• Проект «Виртуальный тур на газовый промысел».
• Проект «Флористические исследования Пуровского района».
• «История одного экспоната»
• Лаборатория занимательных наук.
• Живая Арктика.
• Соседи. Лесные ненцы.
• Технология самодокументирования.
• Цепь времени.
• Тайку-путешественник.
• Музей на колесах.
• Музей и музыка.
• Пригласи родителей в музей!
• Школьники 60-х.
• Здесь было море.
• Живой мир в 3D формате.

Литература 
 Алла Назарова. Первый на Ямале музей-трансформер. «Губкинская неделя». 8 Февраля 2016
 Надежда Замятина, Александр Пилясов. Принцип Анны Карениной. Условия успешной диверсификации монопрофильных городов. «Отечественные записки» 2013, № 3(54)

Ссылки 
 

Музеи Ямало-Ненецкого автономного округа
Губкинский